Stati Uniti d'America
 Bon Air – census-designated place della Contea di Elmore, Alabama
 Bon Air – census-designated place della Contea di Chesterfield, Virginia